Die Handball-Bundesliga 2018/19 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor DKB Handball-Bundesliga 2018/19) war die 41. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 53. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 23. August 2018 und endete mit dem letzten Spieltag am 9. Juni 2019. 

Deutscher Meister wurde die SG Flensburg-Handewitt. Aufsteiger zur neuen Saison waren der Bergische HC und die SG BBM Bietigheim. Letztgenannte stieg am Saisonende wieder ab. Zweiter Absteiger war das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Bundesliga, der VfL Gummersbach.

Modus 
In dieser Saison spielen 18 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2019, die beiden Letztplatzierten steigen in die 2. Liga ab.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen für weniger interessante Spiele kleinere Heimspielstätten.

Etats

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Bundesliga Männer 2018/19

Einzelnachweise 

Handballsaison 2018/19
2018